Минулорічна чемпіонка Чжен Сайсай програла у чвертьфіналі Айлі Томлянович.

Титул виграла Кароліна Плішкова, здолавши в фіналі Петру Мартич, 6–3, 6–2.

Сіяні тенісистки
Чотири тенісистки з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Zhengzhou Open — Singles
2019 у китайському спорті